Бату́ринська (до 1965 року — Довгинцеве-Сортувальне) —  залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Кривий Ріг-Головний — Апостолове між станціями Кривий Ріг-Головний (9 км) та Радушна (6 км). Розташована у південно-східній частині, у Довгинцівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Пасажирське сполучення 
На станції Батуринська зупиняються приміські електропоїзди сполученням:
 Кривий Ріг — Апостолове;
 Кривий Ріг — Нікополь / Запоріжжя;
 Нікополь — Тимкове.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів на офіційному сайті Придніпровської залізниці 

Залізничні станції Дніпропетровської області
Довгинцівський район
засновані у Кривому Розі 1936